Русичі — етнонім.
 Русичі (гурт) — український музичний гурт.